Великобузовский сельский совет () — входит в состав
Шишацкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великая Бузова.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великая Бузова 
 с. Демьянки 
 с. Зелёное 
 с. Малая Бузова 
 с. Науменки 
 с. Низовая Яковенщина 
 с. Тищенки 
 с. Цевы 
 с. Яковенщина-Горовая

Примечания